Магда Конопка (Магдалена Новина Конопка, ; род. 1943, Варшава) — польская  и , пользовалась популярностью в Италии, особенно в 1960-х — 1970-х годах благодаря нескольким сыгранным в то время эротическим киноролям.

Также активно работала на телевидении, снималась в фильмах категории «Б» (вестернах, триллерах, детективах, полицейских боевиках и так далее).

Биография 
Родилась в католической аристократической семье (мать — археолог, отец — землевладелец и коннозаводчик, прадед воевал в наполеоновских войнах). В конце 1950-х вместе с семьёй переехала в Лондон.

В Лондоне работала моделью, и итальянский актёр Массимо Серато пригласил её поехать в Рим, где в 1965 году она получила первую роль в фильме Thrilling. В декабре того же года вышла замуж за франко-канадского миллиардера Жан-Луи Десси, но уже следующей весной рассталась с ним. В январе—августе 1967 года появлялась на обложке еженедельника Time, затем в мае 1970 на обложке Penthouse. В январе 1967 года и в ноябре 1970 года появилась на страницах Playmen.

Последние фильмы с участием Конопки пришлись на конец 1970-х годов.

Телевидение 
 Опасный человек (1964, A Date with Doris, эпизод Conchita Parrondo)
 Department S (1970, эпизод A Fish Out of Water)
 Jason King (1971, эпизод Variations on a Theme)
 Сыщики-любители экстра класса (1972, эпизод)

Фильмография 
 Бекет (1964, нет в титрах)
 Thrilling (1965, эпизод Il vittimista)
 Le piacevoli notti, Армандо Криспино и Лучано Лучиньяни (1966)
 7 monaci d’oro (1966)
 Colpo doppio del camaleonte d’oro (1967)
 Liebesnächte in der Taiga (1967)
 Segretissimo (1967)
 Satanik (1968)
 …e per tetto un cielo di stelle, Джулио Петрони(1968)
 La notte dei serpenti (1969)
 I diavoli del mare (1970)
 Когда на земле царили динозавры (1970)
 Quickly, spari e baci a colazione, Альбоерто Каваллоне (1971)
 Слепой (1971)
 Forza «G» Дуччо Теззари (1972)
 Canterbury proibito (1972)
 Cristiana monaca indemoniata (1972)
 Lucky Luciano (1973)
 Prostituzione, Рино Ди Сильвестро (1974)
 Diabolicamente… Letizia, Сальваторе Буньятелли (1975)
 Superuomini, superdonne, superbotte, Альфонсо Бреския Brescia (1975, другое название: Amazzoni contro supermen)
 Il vizio ha le calze nere (1975)
 La cameriera nera (1976)
 La sposina Серджо Бергозелли (1976)
 La campagnola bella (1976)
 La casa (1976)
 La zia di Monica (1979)

Примечания

Ссылки 
 Scheda su filmweb.pl

Киноактрисы Польши